Ślemień est le nom :
 de la gmina de Ślemień, dans le powiat de Żywiec, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Ślemień, chef-lieu de cette gmina